Ha debuttato al cinema nel 2006 nel film Natale a New York che l'ha resa nota.

Filmografia

Cinema 
Natale a New York (2006)
The Ones You Love (2013)
Autumn - cortometraggio (2013)
Princess - cortometraggio (2014)
No, No, You First (2014)

Televisione
Celebrity Ghost Stories - serie TV, episodio 2x15 (2010)

Collegamenti esterni